Miejscowości w USA:
 Wolford – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Pierce
Gminy w USA:
 Wolford (ang. Wolford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Crow Wing
Inne:
 Wolford – austriackie przedsiębiorstwo produkujące bieliznę